Aufhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Aufhauser (1881–1963), deutscher katholischer Theologe
 Michael Aufhauser (* 1952), deutscher Tierschützer
 René Aufhauser (* 1976), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Aufhäuser
 Aufhausen (Begriffsklärung)